Csehország
 Uhřice, település a Blanskói járásban
 Uhřice, település a Hodoníni járásban
 Uhřice, település a Kroměříži járásban
 Uhřice, település a Vyškovi járásban